Graf kan syfta på:

 Graf – en diagramtyp som med linjer visar önskad information, se Linjediagram
 Graf (adelstitel) – en tysk grevetitel
 Graf (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Graf (lingvistik) – ett skrivtecken, en lingvistisk term

Matematik
Inom matematik har "graf" två helt olika betydelser, som ibland förväxlas.
 Graf (mängd) – i analys eller allmännare inom funktionsteori: mängden {(x,f(x))} där f är någon funktion
 Graf (grafteori) – i grafteorin, en del av kombinatoriken, betecknar matematisk struktur som beskriver hur ett antal punkter, noder är sammanbundna

Se även
 Tidtabell (tåg) – grafiska tidtabeller över alla inplanerade tåg
 Graaf – en svensk popduo